Шадрин Евгений Владимирович (род.7 ноября 1982) — российско - казахстанский хоккеист с мячом, мастер спорта Республики Казахстан международного класса, полузащитник сборной Казахстана и ХК «Байкал-Энергия» (Иркутск).

Биография 
Е.В. Шадрин родился в Саяногорске. Играл в клубах «Металлург» (Братск), «Саяны» (Абакан), «Сибсельмаш» (Новосибирск).

С 2009 года по 2019 год защищал цвета иркутской «Байкал-Энергии».

Выступает за сборную Казахстана.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата России - 2016, 2017 года.
 Бронзовый призёр чемпионата России - 2015, 2018 года.
 Обладатель Кубка России - 2015 года.
 Финалист Суперкубка России - 2015/16 года.
 Серебряный призёр чемпионата России по мини-хоккею с мячом - 2004. 

Бронзовый призёр чемпионатов мира 2012, 2013, 2014 и 2015 годов.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации хоккея с мячом России
 Профиль на сайте Байкал-Энергии

Хоккеисты с мячом России
Хоккеисты с мячом Казахстана
Мастера спорта Республики Казахстан международного класса
Игроки сборной Казахстана по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»
Игроки КХМ «Саяны»
Игроки КХМ «Сибсельмаш»
Игроки КХМ «Металлург» Братск